Détroit de Dampier peut faire référence à deux détroits :
 Détroit de Dampier (Papouasie-Nouvelle-Guinée), un détroit à l'est de la Nouvelle-Guinée, séparant l'île Umboi de la Nouvelle-Bretagne ;
 Détroit de Dampier (Indonésie).

Homonymie